Esistono due comuni francesi con questo nome

Brognon – Ardenne
Brognon – Côte-d'Or